

Назва 
 Па́йо-Ме́ндес () — старопортугальська назва.
 Па́ю-Ме́ндеш () — сучасна португальська назва.
 Са́н-Вінсе́нте-де-Па́йо-Ме́ндеш () — стара назва парафії.

Історія 
Паю-Мендеш було засноване в ХІІІ столітті Пайо Мендешем, лицарем Ордену тампілієрів, від імені якого походить поселення. Воно входило до округи Керашського замку. 

До 1311 року Паю-Мендеш підпорядковувалося тампілієрам, а 1319 року перейшло під юрисдикцію Ордену Христа, що став їхнім спадкоємцем на португальських теренах. 

Після розпуску релігійних організацій і секуляризації їхнього майна в 1834 році поселення перейшло до держави, увійшло до складу муніципалітету Дорнеш як парафія.

6 листопада 1836 року парафія Паю-Мендеш увійшла до складу муніципалітету Феррейра-ду-Зезере.

28 січня 2013 року парафії Паю-Мендеш і Дорнеш були об'єднана у парафію Носса-Сеньора-ду-Пранту.

Населення

Примітки

Джерела 
 Paio Mendes

Посилання 

 Офіційний сайт

Парафії Феррейри-ду-Зезере
Орден Тамплієрів